Kodex bzw. Codex (lateinisch , ‚Buch‘; Plural Kodizes bzw. Codices) steht für:

 Kodex, Handschrift in Buchform
 Codex Manesse, mittelalterliche Liederhandschrift

Gesetzessammlung:
 Gesetzbuch, eine Kodifikation als systematische Zusammenfassung der Rechtssätze eines Rechtsgebiets in einem einheitlichen Gesetzeswerk
 Codex Hammurapi, babylonische Sammlung von Rechtssprüchen
 Codex Euricianus im westgotischen Recht
 Codex Iustinianus im römischen Recht
 Codex Fridericianus im Recht unter Friedrich dem Großen
 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium im katholischen Kirchenrecht
 Codex Iuris Canonici im katholischen Kirchenrecht
 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 (Visakodex)
 Zollkodex der Union, Zollkodex der Europäischen Union
 Verordnung (EU) 2016/399 (Schengener Grenzkodex)
 Codex Alimentarius, eine Sammlung von Lebensmittelnormen

Verhaltensnormen:
 Ehrenkodex
 Pressekodex
 Verhaltenskodex

Siehe auch:
 Codex diplomaticus, verschiedene Urkunden- und Quellensammlungen
 Codex-Stil, eine Keramik der Maya
 Kodifikation